Nahorjany (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nagorjany) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Nahorjany (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Nahorjany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Nahorjany (Dubno)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Nahorjany (Korosten)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Nahorjany (Salischtschyky)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Nahorjany (Dnister)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Nahorjany (Mohyliw-Podilskyj)

Siehe auch: Nahořany